Bârsănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bârsănești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Bârsănești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani